Геко́ни напівпа́лі (Hemidactylus) — рід геконів з підродини Справжні гекони. Має 90 видів.

Опис 
Загальна довжина цих геконів сягає 10—20 см. Довжина хвоста дорівнює довжині тулуба. Шкіра у напівпалих геконів має коричневий або сіро-рожевого колір. Очі не мають повік. Зіниці у них вертикальні. Прикріплюючі пластинки на пальцях розташовані на ближній до основи кінцівок розширеної частини, передостанній кіготь останнього суглобу залишається вільним. Кожна пластинка поділена навпіл борозною.

Спосіб життя 
Мешкають на скелях, стовбурах дерев та кам'яних стінах. Активні вночі та у сутінках. Харчуються комахами та дрібними безхребетними.

Вони розмножуються яйцекладущие. В роду є деякі види, які розмножуються шляхом партеногенезу. У цих видів тільки самки, які розмножуються безстатевим, а яйця розвиваються з незапліднених яєць.

Розповсюдження 
Напівпалі гекони живуть у Європі, Південно—Східній Азії, Океанії, Африці, Південній Америці.

Види

Джерела 
 Boulenger, G.A. (1890): Genus Hemidactylus. In: The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. (Reptilia and Batrachia): 82.
 Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3—є вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.: іл.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Геконові
Роди плазунів